Hainania Koller, 1927 – rodzaj ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
 Hainania Merr. – rodzaj roślin z rodziny (w zależności od systemu klasyfikacji) lipowatych (Tiliaceae) lub ślazowatych (Malvaceae)